Az 1986-os Formula–1-es világbajnokság tizedik futama a német nagydíj volt.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Ayrton Senna: 1 (1)
 Keke Rosberg: 21 (2-5 / 15-19 / 27-38)
 Nelson Piquet: 21 (6-14 / 21-26 / 39-44)
 Alain Prost: 1 (20)

Nelson Piquet 15. győzelme, Keke Rosberg 6. pole-pozíciója, Gerhard Berger 1. leggyorsabb köre.
 Williams 28. győzelme.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

Nemet
Német Formula–1 futamok